GND steht für:
 Gemeinsame Normdatei zur Erschließung von Literatur
 Flughafen Point Salines im karibischen Inselstaat Grenada (IATA-Code)
 geologisches Naturdenkmal
 Ground, englisch für „Boden“, bezeichnet im Luftverkehr die Erdoberfläche (Boden bzw. Wasser)
 Ground, englisch für „Boden“ als Rufname für die Rollkontrolle am Flughafen
 Ground, englisch für Masse (Elektronik), Bezugspotenzial in der Elektrotechnik
 GND-Filter (Grauverlauffilter)
 Powiat Nowodworski (Woiwodschaft Pommern), Polen (Kfz-Kennzeichen)

GN-D steht für:
 , ISO-3166-2-Code der guineischen Region

Abkürzung